Натуральне число 171
 171 рік до нашої ери
 171 рік нашої ери